désigne :

 John Kinsella (né en 1932-2021), compositeur irlandais
 John Kinsella (né en 1952), nageur américain